Olaszország
Finale Emilia, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Modena megyében
Finale Ligure, község Olaszországban, Liguria régióban, Savona megyében